October, huitième mois du calendrier romain ;
 October, huitième mois en anglais du calendrier grégorien ;
 October, deuxième album de U2 ;
 October, chanson de l'album précédent ;
 October, anciennement Lendix, société de prêt aux PME européennes.